Ла-Жарри () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Приморская Шаранта. Входит в состав округа Ла-Рошель. Население кантона на 2006 год составляло 21 010 человек.

Код INSEE кантона 1710. Всего в кантон Ла-Жарри входят 14 коммун, из них главной коммуной является Ла-Жарри.

Коммуны кантона 

 Ане — население 270 чел.
 Бурнёф — население 1058 чел.
 Клавет — население 883 чел.
 Круа-Шапо — население 1063 чел.
 Ла-Жарн — население 2218 чел.
 Ла-Жарри — население 2790 чел.
 Монруа — население 628 чел.
 Сен-Кристоф — население 1108 чел.
 Сент-Суль — население 3223 чел.
 Сен-Медар-д’Они — население 1449 чел.
 Сен-Рогасьен — население 1808 чел.
 Сен-Вивьен — население 873 чел.
 Саль-сюр-Мер — население 1997 чел.
 Верин — население 1642 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта